Ammalortorsuaq bezeichnet:
 Ammalortorsuaq (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ammalortorsuaq (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland